Memento Mori: World Tour 2023 — предстоящий тур британской группы Depeche Mode, который пройдёт с 23 марта до 11 августа 2023 года в странах Европы и Северной Америки. Был анонсирован в Берлине 4 октября 2022 года вместе с альбомом Memento Mori. Изначально планировалось, что в ходе тура будут даны 42 концерта, но затем были добавлены концерты в Берлине, Амстердаме и Франкфурте-на-Майне.

Концерты

Примечания 

Концертные туры Depeche Mode